The Italian Job (dt. Der italienische Auftrag) ist der 

 Originaltitel eines britischen Films von Peter Collinson aus dem Jahr 1969, siehe Charlie staubt Millionen ab
 Titel der US-amerikanischen Neuverfilmung von F. Gary Gray aus dem Jahre 2003, siehe The Italian Job – Jagd auf Millionen
 ehemaliger Name mehrerer nach der Neuverfilmung gestalteten Achterbahnen, siehe Backlot Stunt Coaster
 Italian Job Studios ein Videospielentwickler
 The Italian Job (2003) ein Computerspiel von Eidos Interactive und Climax
 The Italian Job (2002) ein Computerspiel von Pixelogic und Rockstar Games